

События 
 Испанские мавры захватили и опустошили Сардинию и Корсику.
 Пипин Итальянский отбил у византийцев Венецию и Истрию. Византийцы бежали на остров Риальто, который Пипин взял в осаду. Но византийский флот заставил Пипина отступить.
 Император Запада Карл Великий организовывает поход против данов во главе с Готфридом, напавшим на фризов и взяли с них дань. Союзники данов велеты разрушили Гамбург.
 Датский король Готфрид вернулся в Данию, где его убил собственный племянник. Началась гражданская война, и Карл Великий решил, что вторжение не нужно.
 Посольство кордовского эмира предложило Карлу Великому условия мира, по которому территории до реки Эбро стали принадлежать франкам.
 Подписан мир Никифора между Франкским королевством и Византийской империей. Венеция, Истрия и Далмация отходят к Византии. Император Никифор I признал Карла Великого королём, но не императором.
 Упразднение готской и хазарской митрополии в Хазарии (?) Наследники хазарского царя Обадии — Езекиил (сын), Манасия (внук), Ханукка (брат). Потомки Ханукки правили до 965 г. Восстание кабаров (тюрко-хазарской знати) против новой власти. Длительная гражданская война.
 Мир Тибета с халифатом.
 Правление Императора Японии Сага, закончившееся в 823 году.

Родились 
 Иоанн Скот Эриугена
 Имам аль-Бухари

Скончались 
 Трисонг Децен.
 Муарридж ас-Садуси, арабский географ и филолог..
 Годфред — конунг, правитель Дании, сын Сигфреда.
 Пипин — король Италии из династии Каролингов.

См. также

Примечания